Арутюнян Ара Арменович (1928—1999) — вірменський скульптор-монументаліст, графік, народний художник Вірменії, член-кореспондент Академії мистецтв СРСР і РФ, професор.
 Арутюнян Араїк Володимирович — прем'єр-міністр НКР з вересня 2007 р.
 Арутюнян Арамаіс Багратович (1910—1995) — 1-й секретар Ленінаканського міськкому КП(б) Вірменії. Депутат Верховної Ради СРСР 3-го скликання. Доктор історичних наук, професор.
 Арутюнян Армен Шураєвич (* 1964) — вірменський політичний діяч, захисник прав людини у Вірменії (2006—2011).
 Арутюнян Арсен Каренович (1999) — вірменський борець вільного стилю, чемпіон та бронзовий призер чемпіонатів Європи.
 Арутюнян Ашот Сергійович (1909) — радянський вчений в області агрохімії.
 Арутюнян Рафаель Володимирович (нар 1957) — американський тренер з фігурного катання.
 Арутюнян-Сарьян Араксі Арцрунівна (1937—2013) — заслужена діячка мистецтв Республіки Вірменія, кандидатка мистецтвознавства, професорка Єреванської консерваторії імені Комітаса.
 Арутюнян Ашот Михайлович (* 1956) — радянський і український художник, фотограф, дизайнер, книговидавець. Заслужений діяч мистецтв України.
 Арутюнян Вараздат Мартиросович (1909—2008) — вірменський архітектор і мистецтвознавець, історик вірменської архітектури. Академік Національної академії наук Республіки Вірменія, доктор архітектури, професор. Заслужений діяч мистецтв Вірменської РСР.
 Володимир Арутюнян (* 1998) — вірменський стрибун у воду. Призер Чемпіонату Європи з водних видів спорту 2018 року.
 Арутюнян Володимир Мокич (* 1944) — радянський футболіст, півзахисник.
 Арутюнян Гагік Гарушевич — державний і політичний діяч Вірменії, перший прем'єр-міністр країни, голова Конституційного суду Вірменії.
 Гегам Арутюнян (*1990) — вірменський футболіст.
 Арутюнян Георгій Вагаршакович — активіст Євромайдану та ВО «Свобода», Герой України.
 Арутюнян Давид Едонісович (* 1963) — — вірменський державний діяч, депутат парламенту Вірменії, міністр юстиції Вірменії (1998—2007).
 Арутюнян Джалал Анатолійович (* 1974) — перший заступник командувача — начальник штабу Армії оборони Нагірно-Карабахської Республіки. Міністр оборони невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки з 24 лютого до 27 жовтня 2020 року.
 Арутюнян Едуард Хачатурович — відповідальний секретар редакції «Книга Пам'яті України» (Донецька область), заслужений працівник культури України.
 Арутюнян Мігран Едікович (* 1989) — російський і вірменський борець греко-римського стилю, срібний призер Європейських ігор, срібний призер Кубку світу, срібний призер Олімпійських ігор.
 Арутюнян Мовсес Мелікович (1878—1964) — вірменський письменник, один з основоположників вірменської літературної прози.
 Арутюнян Нагуш Хачатурович (1912—1993) — вчений в галузі механіки, ректор Єреванського державного університету, голова Президії Верховної ради Вірменської РСР.
 Арутюнян Олександр Григорович — радянський і вірменський композитор та піаніст, народний артист СРСР.
 Арутюнян Олександр Отарійович ( 1954) — український актор.
 Арутюнян Олена Євгенівна — український живописець, графік, член Національної спілки художників України.
 Арутюнян Ольга Михайлівна (* 1993) — українська акторка, учасник проектів «Дизель Студіо».
 Арутюнян Спартак (справжнє ім'я Неркарарян Степан Арутюнович; нар. 1962) — вірменський і російський співак, композитор, продюсер, лідер гурту «Беломорканал».
 Арутюнян Сурен Гургенович — вірменський державний і партійний діяч, дипломат.
 Арутюнян Хосров Мелікович — вірменський державний та політичний діяч.

Див. також 
 Арутюнянц

Примітки